Никола́й Плато́нович Па́трушев (род. , Ленинград, СССР) — российский государственный деятель. Директор ФСБ России (1999—2008), Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии (2001). Герой Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола. Президент Всероссийской федерации волейбола (2004—2009).

С 2018 года находится под персональными санкциями. С 24 февраля 2022 года из-за вторжения России на Украину находится под повторными персональными санкциями США, а также Великобритании, Японии и других стран.

Биография

Биография 
Родился в семье военного моряка. Отец — Платон Игнатьевич Патрушев (1918—1995), из крестьян. Служащий. В ВМФ с 1938 года. Член ВКП(б) с ноября 1939 года. Участник Великой Отечественной войны: член экипажа эсминца «Грозящий» Балтийского флота, парторг экипажа и заместитель командира эсминца «Деятельный» по политической части. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени, Отечественной войны 2-й степени. В запас вышел капитаном 1 ранга.

Мать — Антонина Николаевна, по образованию химик; была медсестрой в советско-финскую войну и в Ленинградскую блокаду, после войны работала в строительной организации. Дед, Игнатий Патрушев, был родом из деревни Подомо Вилегодского района Архангельской области, где и похоронен.

Карьера 
Учился в средней школе № 211 в одном классе с будущим председателем Высшего совета партии «Единая Россия» Борисом Грызловым. В 1974 году окончил приборостроительный факультет Ленинградского кораблестроительного института, после чего работал инженером в институтском конструкторском бюро. В 1974—1975 годах — слушатель высших курсов КГБ при СМ СССР в Минске.

С 1975 года — в контрразведывательном подразделении управления КГБ СССР по Ленинградской области: младший оперуполномоченный, оперуполномоченный, начальник горотделения, заместитель начальника райотдела, начальник службы по борьбе с контрабандой и коррупцией. Окончил годичные курсы повышения квалификации при Высшей школе КГБ СССР.

С июня 1992 года до 1994 года — министр безопасности Республики Карелия, начальник управления Федеральной службы контрразведки Российской Федерации по Карелии.
В 1994—1998 годах — начальник Управления собственной безопасности ФСБ России, заместитель руководителя департамента — начальника организационно-инспекторского управления Департамента по организационно-кадровой работе ФСБ России.

С 31 мая 1998 года — начальник Главного контрольного управления (ГКУ) Администрации Президента Российской Федерации. С 11 августа 1998 года до 6 октября 1998 — заместитель руководителя Администрации Президента — начальник ГКУ. Сменил на должности начальника ГКУ Владимира Путина, назначенного первым заместителем руководителя Администрации.

С 6 октября 1998 года до 1999 года — заместитель директора ФСБ России, начальник Департамента экономической безопасности (на прежней должности был ближе к Кремлю и имел более широкие возможности).

С 29 января 1999 года — член Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С 16 апреля 1999 года — первый заместитель директора ФСБ России. С 9 августа 1999 года — исполняющий обязанности директора ФСБ России. С 16 августа 1999 по 12 мая 2008 года — директор ФСБ России. 30 сентября 1999 года избран председателем Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ (до мая 2008). В феврале 2006 — мае 2008 года по должности — глава Национального антитеррористического комитета России.

С 14 ноября 1999 года по 25 апреля 2001 года являлся членом комиссии при Президенте РФ по противодействию политическому экстремизму в РФ.

С 15 ноября 1999 года — постоянный член Совета безопасности РФ.

С 20 ноября 1999 года по должности — заместитель председателя Федеральной антитеррористической комиссии.

С января 2001 года по август 2003 года — руководитель Оперативного штаба по управлению контртеррористическими операциями на территории Северо-Кавказского региона. 28 августа 2003 года официально передал полномочия по руководству контртеррористической операцией на Северном Кавказе министру внутренних дел России Борису Грызлову.

В марте 2001 года назначен руководителем оперативной группы по усилению общественной безопасности, защите населения от терроризма в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике и оказанию неотложной помощи гражданам, пострадавшим от террористических актов.

20 октября 2003 года был включён в состав Морской коллегии при правительстве России.

В марте 2007 года был утверждён членом Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

26 сентября 2007 года был назначен членом Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи.

12 мая 2008 года назначен на должность Секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Переназначен на эту должность указом Президента России от 22 июня 2018 года.

Доктор юридических наук. Награждён Почётной грамотой Правительства РФ (2001). Лауреат государственной премии РФ имени маршала Г. К. Жукова 2009 года за разработку в составе коллектива учебного пособия «Основы специальной подготовки сотрудников органов федеральной службы безопасности, командируемых в зону проведения контртеррористических операций на территории Северного Кавказа», вносящего значительный вклад в укрепление обороноспособности государства.

7 января 2007 года вместе с Артуром Чилингаровым и рядом других лиц посетил Антарктиду и Южный полюс на вертолётах. Является председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола.

Известен, в бытность директором ФСБ России, пропагандированием идеи учреждения в России нового дворянства («неодворян»).

В 2007 году получил дворянский титул вместе с женой и детьми от великой княгини Марии Владимировны, именующей себя главой Российского императорского дома.

В 2006 году назывался политическими комментаторами как один из возможных преемников Путина на должность президента.

В 2013 году Николай Патрушев как секретарь Совета безопасности РФ был назначен руководителем государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия в 2020 году.

21 января 2016 года судья Высокого суда Британии сэр Роберт Оуэн в ходе объявления результатов общественного дознания по делу Александра Литвиненко заявил, что судом установлено, что Литвиненко был убит экс-офицером Госуправления охраны Андреем Луговым и его партнёром Дмитрием Ковтуном. По заключению Оуэна, убийство, «скорее всего, одобрили» лично глава ФСБ Николай Патрушев и российский президент Владимир Путин.

2 ноября 2021 года в качестве секретаря Совета безопасности принял в Москве директора ЦРУ Уильяма Бернса. Стороны обсудили российско-американские отношения, говорится в сообщении Совбеза по итогам встречи.

Взгляды 
В интервью неоднократно делился своими взглядами, декларируя теории заговора о Соросе, «Золотом миллиарде», заявлял о запрете русского языка на Украине и о том, что в нападении России на Украину виноваты США.

Санкции 
6 апреля 2018 года включён в санкционный «Кремлёвский список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, приближённых к В. Путину.

В феврале 2022 года, после вторжения России на Украину, США ввели новые санкции против Патрушева и его сыновей. С 24 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании, с 25 марта — под санкциями Японии. Кроме этого, он — под санкциями Канады.

Семья 
Жена — Елена Николаевна Патрушева (род. 1955) — работала врачом ультразвуковой диагностики, была сотрудником Внешэкономбанка. В 1993 году она стала, вместе с Борисом Грызловым и другими одноклассниками и сослуживцами супруга, учредителем ТОО «Борг», специализировавшегося на экспорте металлолома.
 Старший сын Дмитрий — министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Работал вице-президентом банка ВТБ. В мае 2012 года в возрасте 34 лет был назначен на пост председателя правления 4-го по величине банка России Россельхозбанка, входит в совет директоров ПАО «Газпром». 26 октября 2016 года указом президента РФ № 572 Дмитрий Патрушев «за большой вклад в организацию кредитного обеспечения агропромышленного комплекса» награждён орденом Почёта.
 Младший сын Андрей (род. 26. октября 1981 года) в июле 2003 года окончил Академию ФСБ России, работал в ФСБ России в так называемом «промышленном» отделе, а в сентябре 2006 года назначен советником директора «Роснефти» Игоря Сечина. Через семь месяцев, в апреле 2007 года, указом президента Путина он был награждён орденом Почёта «за многолетнюю добросовестную работу». В настоящее время входит в состав Правления ПАО «Газпром нефть».

Награды 
Государственные награды
 Герой Российской Федерации (присвоено закрытым Указом Президента РФ от 15 марта 2000 года (по другим данным — от 14 января 2002 года))
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (11 июля 2006)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (30 декабря 2002)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1 августа 2005)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
 Орден Александра Невского
 Орден Мужества
 Орден «За военные заслуги»
 Орден «За морские заслуги» (2002)
 Орден Почёта (2011) 
 Медали, в том числе медаль Ушакова
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники
 Лауреат Премии правительства Российской Федерации в области науки и техники
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области военной науки (2009)
 Заслуженный сотрудник органов безопасности Российской Федерации.

Иностранные награды
 Орден Богдана Хмельницкого III степени (Украина, 23 мая 2001) — за весомый вклад в развитие сотрудничества между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой безопасности Украины в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом (при этом законом «О государственных наградах Украины» и уставом ордена предусмотрено награждение орденом Богдана Хмельницкого исключительно граждан Украины за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины)
 Орден Почёта (Белоруссия, 11 июля 2001) — за большие заслуги в обеспечении безопасности Союзного государства, личный вклад в развитие взаимодействия органов государственной безопасности Республики Беларусь и Российской Федерации
 Орден Боевого креста I степени (Армения, 2003)
 Орден Дружбы (Вьетнам, 1 декабря 2021).

Награды субъектов России
 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (Ставропольский край, июнь 2003)
 Почётный гражданин Республики Карелия (5 июня 2006 года)
 Орден имени Ахмата Кадырова (19 марта 2014 года, Чечня)
 Орден «Сампо» (8 июня 2020 года, Республика Карелия)
 Медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» (15 марта 2022 года, Чечня) — за заслуги в деле защиты интересов Отечества, значительный вклад в обеспечение национальной безопасности Российской Федерации

Награды СНГ
 орден «Содружество» (2003), Совет Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ

Церковные награды
 Орден святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени (РПЦ, 2005)

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на официальном сайте ИТАР-ТАСС
 Биография Патрушева на сайте ФСБ
 Н. Патрушев в Путинской энциклопедии
 

Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»
Секретари Совета безопасности России
Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Сотрудники КГБ СССР
Директора ФСБ
Члены Государственного антинаркотического комитета
Члены Национального антитеррористического комитета
Члены Совета безопасности России
Волейбольные функционеры России
Заслуженные сотрудники органов безопасности Российской Федерации
Министры Карелии
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Кавалеры ордена «Сампо»
Выпускники Высших курсов КГБ СССР в Минске
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лишённые государственных наград Украины